Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse stad/gemeente Leiden in de provincie Zuid-Holland.

{| class="wikitable vatop"
!Ambtsperiode!!Naam burgemeester!!Partij of stroming!!Bijzonderheden/afbeelding
|-
| 1390-1392, 1403 en 1413 || Goeswijn Claeszoon || ||
|-
| 1395-1396 || Dirck II van der Specke (c.1345 - c.1418)|| || Schout/Burgemeester
|-
| 1398 || Claes Bort & Gillis van SwietenWillem Heynen & Ysbrant van der Laen || || Vormde een vier-mans burgemeesterschap
|-
| 1402 || Aernt Jacobszoon ||  ||
|-
| 1407 || Willem Foytkin || ||
|-
| 1407-1408 || Willem Jan Willemszoon || ||
|-
| 1419, omstr. 1447 || Huge van Weer || ||
|-
| 1431 || Pouwels Reynerszoon || ||
|-
| 1433, 1442 || Ysbrant van Alcmade || ||
|-
| 1437 || Willem Bort Dirczoon || ||
|-
| 1443 || Floris van Sijp  || ||
|-
| 1444-1445 || Claes van Bosschuysen || Hoeken ||
|-
| 1445 || Symon Vrederic Willemszoon || Kabeljauw ||
|-
| omstr. 1448 || Florys Paedze van Sonnevelt || ||
|-
| omstr. 1450, 1453-1455 || Johan van Swieten heer van de Lier en Zouteveen  || Kabeljauw ||
|-
| 1457 || Jan Dirc Gerrit Montfoorden || ||
|-
| 1458 || Pieter van Swieten || Kabeljauw ||
|-
| 1460 || Huge Spruyt || ||
|-
| 1465 || Adriaen van Poelgeest || Hoeken ||
|-
| 1465-1466, omstr. 1470 || Adriaan Jansz. van Swieten || Kabeljauw ||
|-
| 1466, 1469 || Willem van Boshuyzen || Hoeken ||
|-
| 1471 || Dirck van Poelgeest || Hoeken ||
|-
| 1477 || Willem van Sijl || ||
|-
| 1478 || Gerrit van Poelgeest & Adriaen vander Bouchorst || ||
|-
| 1482 || Gijsbert van Raephorst || ||
|-
| 1497 || Cornelis Heerman || ||
|-
| 1501 || Philips Nachtigael de Jonge || ||
|-
| 1515 || Gerrit van Lockhorst || ||
|-
| 1537, omstr. 1549 || Willem van Lockhorst (1515-1564) || ||
|-
| 1545 || Dirc van der Does || ||
|-
| omstr. 1555 || Geryt Boekelszoen Buytewech || ||
|-
| omstr. 1555 || Claes Reyer Claesz || ||
|-
| 1547 - 1571 || Paulus van Swanenburch van Tetrode || ||
|-
| 1564 - 1592 || Willem Jan Reyerszoon van Heemskerck || ||
|-
| 1565 || Cornelis van Veen & Cornelis vander Hooch || ||
|-
| 1571 || Jan van Brouckhoven || ||
|-
| 1573 - 1598 || Pieter Adriaensz. Vermeer (van der Werf) || ||
|-
| omstr. 1575 || Huig Gael || ||
|-
| 1577 || Symon Franszn van Merwen & Jan Luycaszn van Wassenaer || ||
|-
| 1578 || Gerrit Wiggerszn van Duvelandt & Dirc Gerritszn Smaling || ||
|-
| omstr. 1580 || Claes Gael ||  ||
|-
| 1592 || Jan Gijsbertszn Coorncooper & Jan Ysnoutszn Vander Nesse || ||
|-
| tussen 1596 - 1614 || Isaac Claesz. van Swanenburg ||  || 
|-
| 1601 || Aernout Duyc de Lode & Vranc van Thorenvliet || ||
|-
| 1602 || Jan Jansz Baersdorp de Jonge || ||
|-
| 1610 || Adriaen Pieterzn van der Werf || ||
|-
| 1612 || Jasper van Banchem || ||
|-
| omstr. 1614, 1634 ||  Adriaen Jansz. van Staveren || ||
|-
| 1618 || Gael || || 
|-
| 1632 || Willem van Moerbergen || ||
|-
| 1635 || Robbert van Rossum || ||
|-
| 1638 || Symon van Baersdorp || ||
|-
| omstr. 1666 || Johan Meerman || ||
|-
| omstr. 1690 || Theodorus Schrevelius || ||
|-
| 1693 || Albertus Meerman, als een van de vier || ||
|-
| 1734, 1737 || Hendrick van Willigen, als een van de vier || ||
|-
| 1750 || Jacob Jacobszn van der Meer (1696-1755), als een van de vier || ||
|-
|1768, 1771-1772, 1777, 1780, 1782 en 1785-1787 ||Cornelis Speelman, als een van de vier|| ||
|-
| 1773, 1775, 1781, 1786, 1790 en 1793 || Jacob van der Meer (1724-1795), als een van de vier || ||
|-
| omstr. 1795 || Johan Gael || ||
|-
| 1811 - 1813 || mr. Daniël Michiel Gijsbert Heldewier || || maire
|-
| omstr. 1813 || Diderik van Leyden Gael ||Orangist ||
|-
|1813 - 1817 || Mr. M.C. van Reverhorst||Oranjegezind ||
|-
| 1815 - 1823 || jhr.mr. Gerardus van Bommel || ||
|-
|1820 - 1842 || Mr. J.G. de Mey van Streefkerk|| ||
|-
| 1820 - 1822 || mr. Daniël Michiel Gijsbert Heldewier || || 
|-
| 1821 - 1824 || Adrianus Hartevelt || ||
|-
|1843 - 1851 || Paul du Rieu || ||
|-
|1851 - 1858 || Mr. A.O.E. graaf van Limburg Stirum || Liberaal ||
|-
|1858 - 1866 || Daniel Tieboel Siegenbeek || Liberaal ||
|-
|1866 - 1880 || Dr. W.C. van den Brandeler|| Liberaal ||
|-
|1880 - 1894 || L.M. de Laat de Kanter|| Liberaal ||
|-
|1894 - 1903 || F. Was|| Liberaal||
|-
|1903 - 1909 || Mr. N. de Ridder || ARP||
|-
|1910 - 1927 || Jhr. mr. dr. N.C. de Gijselaar|| CHU || 
|-
|1927 - 1941 || A. van de Sande Bakhuyzen|| CHU || 
|-
|1941 - 1945 || R.N. de Ruyter van Steveninck|| NSB || 
|-
|1945 - 1945 || A. van de Sande Bakhuyzen|| CHU || 
|-
|1946 - 1964 || Jhr. mr. François Henri (F.H.) van Kinschot|| CHU || 
|-
|1965 - 1971 || Mr. Gerrit Cornelis (G.C.) van der Willigen || VVD || 
|-
|1971 - 1980 || Dr. Adriaan Jan (A.J.) Vis || VVD || 
|-
|1980 - 1998 || Mr. Cees (C.H.) Goekoop|| VVD || 
|-
|1999 - 2002 || Drs. Jan (J.T.K.) Postma|| PvdA || 
|-
|2002 - 2003 || Prof. dr. Wolter (W.) Lemstra (waarnemend)|| CDA|| 
|-
|2003 - heden || Drs. Henri (H.J.J.) Lenferink || PvdA || 
|}

 Publicatie 
 Het Leidse pluche. 150 jaar gemeentebestuur in Leiden''. Samengest. door Werkgroep Leden Leidse Gemeenteraad; red. J.A. van Doorn-Beersma en D.J. Faber. Leiden, Vereniging Jan van Hout, 2001.   Ook beschikbaar als online bron

 
Leiden